Sparda steht für:
 die Stadt Sardes in ihrer Zeit als Hauptstadt der lydischen Satrapie, siehe auch Lydien#Spätlydische Periode (etwa 547 bis 217 v. Chr.)
 eine Videospiel-Figur, siehe Devil May Cry#Sparda